Daugård (plaats), plaats in Denemarken
 Daugård (parochie), parochie in Denemarken